Pico della Mirandola ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Pico della Mirandola (1463–1494), italienischer Philosoph
 Gianfrancesco Pico della Mirandola (1469–1533), italienischer Philosoph
 Lodovico Pico della Mirandola (1668–1743), italienischer Kardinal